Mario Scrivano – cantautore, paroliere e compositore italiano
 Mario Scrivano – calciatore italiano
 Riccardo Scrivano – critico letterario italiano

Altro
 Cembalo scrivano, primo prototipo di macchina per scrivere